Metalaeospira pileoformis är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1981. Metalaeospira pileoformis ingår i släktet Metalaeospira och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pileoformis